Білон Петро (4 січня 1879, м. Васильків — 7 серпня 1959, м. Піттсбурґ, США) — український церковний та громадський діяч, видавець у діаспорі, православний священик, протоієрей. 
 Білон, Білонні монети (фр. billon — низькопробний сплав) — розмінна (неповноцінна) монета.